Витри-ле-Франсуа:

 Витри-ле-Франсуа — город во Франции, в департаменте Марна.
 Витри-ле-Франсуа — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Шампань-Арденны.